Кока-де-Альба ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 10,47 км². Население — 119 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки